Арме́н Григоря́н:
 Григорян, Армен Валерьевич (род. 1983) — армянский политолог, Секретарь Совета Безопасности Республики Армения.
 Григорян, Армен Левонович (род. 1961) — армянский политический деятель, министр спорта.
 Григорян, Армен Михайлович (1965—2022) — российский кинопродюсер и сценарист.
 Григорян, Армен Сергеевич (род. 1960) — российский музыкант, лидер группы «Крематорий».